Zug kan syfta på

 EV Zug – ett ishockeylag från Zug i Schweiz

Geografi

Schweiz 

 Zug (kanton) – kanton, 
 Zug, stad och kommun,

Österrike 

 Zug, Bludenz – en by i Lech